Андро́сов () — русская фамилия.

Андросов

А 
 Андросов, Александр Викторович (род. 1977) — украинский радио- и телеведущий.
 Андросов, Андрей Анатольевич (род. 1968) — украинский футболист.
 Андросов, Антон Фёдорович (род. 1970) — российский актёр.

В 
 
 Андросов, Василий Петрович (1803—1841) — русский статистик, издатель.

Г, К 
 Андросов, Геннадий Иванович (1939—2016) — советский пловец.
 Андросов, Иннокентий Дмитриевич (1888–1948) – русский советский геодезист.
 Андросов, Кирилл Геннадьевич (род. 1972) — российский государственный деятель, председатель совета директоров ОАО «Аэрофлот».

М

Н, П 
 Андросов, Николай Никитович (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Андросов, Павел Васильевич (род. 1954) — командующий 37-й воздушной армией ВГК (СН), генерал-майор.

С 
 Андросов, Сергей Вячеславович (род. 1986) — российский футболист.
 Андросов, Станислав Андреевич (род. 1929) — генерал КГБ.



См. также 
 Андросово